Фалюково — название населённых пунктов в России:

 Фалюково — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Фалюково — деревня в Угличском районе Ярославской области.